Greenland (2020), een Amerikaanse rampenfilm uit 2020
 Greenland (Arkansas), een plaats in de Amerikaanse staat Arkansas
 Greenland (pretpark), een pretpark in Arao (Japan)
 de Engelstalige benaming van Groenland